Aiglun – comune nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza
 Aiglun – comune nel dipartimento delle Alpi Marittime